West Point – amerykański uniwersytet wojskowy, były fort armii amerykańskiej, położona w mieście West Point w stanie Nowy Jork
Miejscowości w USA:
 West Point – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 West Point – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 West Point – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 West Point – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Calaveras
 West Point – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Harris
 West Point – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 West Point – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 West Point – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hardin
 West Point – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Clay
 West Point – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 West Point – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 West Point – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 West Point – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Davis
 West Point – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie King William
 West Point – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 West Point (ang. West Point Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 West Point (ang. West Point Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 West Point (ang. West Point Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 West Point (ang. West Point Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 West Point (ang. West Point Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 West Point (ang. West Point Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 West Point (ang. West Point Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia